ВНИИМС — всероссийский (ранее всесоюзный) научно-исследовательский институт…

 Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы, Москва
 Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия, Углич
 Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства, Оренбург
 Всероссийский научно-исследовательский институт по организации, экономике и технологии материально-технического снабжения агропромышленного комплекса, Рязань